Mejaši (serija)
 Mejaši (Split), gradski kotar u Splitu
 Mejaši (glazbeni sastav)